Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1976 à Oviedo, en Espagne.

L'Espagne remporte à cette occasion sa huitième couronne mondiale.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1976
Rink hockey
Rink hockey 1976
Sport à Oviedo
Sport en Espagne en 1976
Sport en septembre 1976